San Ysidro (okrug Američkog vitikulturnog područja), kalifornijska vinska regija u okrugu Santa Clari
San Ysidro (okrug Doña Ana, Novi Meksiko)
San Ysidro (okrug Sandoval, Novi Meksiko)
San Ysidro, Kalifornija, kod grada San Diega
San Ysidro Ranch, ran u okrugu Santa Barbari, Kalifornija

Vidi 
San Isidro